Borsa – contenitore portatile realizzato in qualsiasi materiale

Economia 
 Borsa valori – in finanza, mercato per lo scambio di titoli o azioni

Geografia 
 Borša – comune slovacco del distretto di Trebišov

Persone 
 Andrea Borsa – ex calciatore italiano
 Emilio Borsa – pittore e incisore italiano
 Maria Borsa – cantante italiana
 Mario Borsa – giornalista italiano
 Matteo Borsa – saggista, critico letterario e filosofo italiano
 Ruggero Borsa – cavaliere normanno

Altro 
 Borsa – applicazione per i sistemi operativi iOS e watchOS
 Borsa – oggetto liturgico cattolico
 Borsa di studio – premio in denaro a fini educativi
 Borsa sierosa – in anatomia, piccola sacca presente nelle articolazioni

Pagine correlate 
Borșa